Гой:
 Гой () — обозначение нееврея (не-иудея в иудаизме, встречается в обиходной речи в значении «иноверец»).
 Гой (от праиндоевропейского корня *gṷī- «жить» → *gṷoi̭o- «жизнь») — древнерусский корень со значением жизни, живительной силы, более всего известный в составе былинной формулы «гой еси».
 Г0й — мужчина, не идентифицирующий себя как гомо- или бисексуал, но имеющий отношения с другими мужчинами.
 Гой — округ в Швейцарии.
 Гой — местность в Германии.
 Гой — другое название сахалинского тайменя.

Персоналии 
 Владимир Гой (Владимир Петрович Астапчик, род. 1955) — латвийский русскоязычный писатель.
 Гой, Мечислав Брониславович (род. 1963) — белорусский политический деятель, действующий председатель горисполкома Гродно.
 Гой, Эрвин (более известен как Ондра Лысогорский; 1905—1989) — писатель, поэт, литературный переводчик, филолог, создатель ляшского языка.

См. также 
 «Гой, Роде, Гой!» — альбом группы «Аркона».
 Форт, Чарльз Гой — американский исследователь.
 Ойтинген-им-Гой — коммуна в Германии. 
 Будьмо Гой — песня группы «Аурамира».